Plumer ist der Name folgender Personen:

 Arnold Plumer (1801–1869), US-amerikanischer Politiker
 George Plumer (1762–1843), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Plumer, 1. Viscount Plumer (1857–1932), britischer Generalfeldmarschall und Hochkommissar von Palästina
 Lincoln Plumer (1875–1928), US-amerikanischer Schauspieler
 PattiSue Plumer (* 1962), US-amerikanische Leichtathletin
 Rose Plumer (1876–1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Plumer (1753–1824), englischer Jurist und Politiker
 William Plumer (1759–1850), US-amerikanischer Politiker
 William Plumer Jr. (1789–1854), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Plummer
 Blumer